João Carlos Augusto Bordini, o Coronel Bordini (São Paulo, SP, 1810 — Porto Alegre, 6 de dezembro de 1884) foi um militar, banqueiro e político brasileiro.

Foi para o Rio Grande do Sul, como alferes na Guerra da Cisplatina, onde permaneceu. Casado com Maria Felícia Osório (irmã do marquês do Erval) e pai de Carlos Augusto Osório Bordini.

Foi vereador empossado em 1865 e entre 1873 e 1876, depois diretor do Banco da Província, durante vários anos.

Bibliografia
FRANCO, Sérgio da Costa. Guia Histórico de Porto Alegre, 4a edição, Editora da Universidade (UFRGS), Porto Alegre, 2006.

Vereadores de Porto Alegre
Banqueiros de São Paulo
Militares de São Paulo
Sepultados no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia
Naturais da cidade de São Paulo